Claude Gillot, Frans kunstschilder, graveur en decorateur
 Francis Gillot, Frans voetballer en voetbaltrainer
 Frédéric Gillot, Belgisch syndicalist en politicus
 Richard Gillot, Frans golfer